Ван Гент — фамилия и топоним.

 Гент, Хендрик ван (1900—1947) — нидерландский астроном.
 Юстус ван Гент (1430—1480) — нидерландский художник.
 Гент, Виллем-Йозеф ван (1626—1672) — лейтенант-адмирал Голландского флота.
 Кратер Ван Гент — ударный кратер в экваториальной части обратной стороны Луны.
 Ван Гент (1928) — эсминец флота Нидерландов типа Ван Гент.
 (1666) ван Гент

См. также 
 Гент (значения)